Карні (округ, Канзас)
Карні (округ, Небраска)

en:Kearney County